Hagerstown (Indiana)
Hagerstown (Maryland)

Desambiguações de topônimos